Wyniki Grand Prix Czech, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1998.

To drugie zawody o Wielką Nagrodę Czech, a zarazem pierwszy turniej według nowej tabeli biegowej.

Lista startowa 
Stawkę 21 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 3 zawodników z dziką kartą: Antonín Kasper, Bohumil Brhel oraz Gerd Riss. Kontuzjowanego Sebastiana Ułamka zastąpił pierwszy rezerwowy cyklu Peter Karlsson. W nawiasach podano numery stałe:
 (1) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (5) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (6) Brian Andersen (Dania)
 (7) Hans Nielsen (Dania)
 (8) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (10) Jason Crump (Australia)
 (11) Armando Castagna (Włochy)
 (12) Zoltán Adorján (Węgry)
 (13) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (14) Stefan Dannö (Szwecja)
 (15) Leigh Adams (Australia)
 (16) Craig Boyce (Australia)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (18) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (19) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (20) Sebastian Ułamek (Polska) (25) Peter Karlsson (Szwecja)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (22) Antonín Kasper (Czechy)
 (23) Bohumil Brhel (Czechy)
 (24) Gerd Riss (Niemcy)

Wyniki

Opis 
Pierwsze zawody rozegrane według nowej tabeli biegowej wygrał Tony Rickardsson, który w finale pokonał Billy’ego Hamilla i Jimmy’ego Nilsena oraz Tomasza Golloba. Drugi z Polaków, Piotr Protasiewicz opadł po dwóch biegach i zajął 21 miejsce. Sebastian Ułamek z powodu kontuzji, nie wystąpił.

Klasyfikacja przejściowa 

Czechy
1998
1998 w Czechach